Christian Wilhelm Ahlwardt (1760-1830) – professore di letteratura antica all'Università di Greifswald
 Hermann Ahlwardt (1846-1914) – pubblicista e politico prussiano
 Peter Ahlwardt (1710-1791) – teologo e filosofo tedesco
 Wilhelm Ahlwardt (1828-1909) – arabista tedesco